5S kan henvise til flere artikler.
5S (metode) – en metode til at holde orden især i virksomheder
5S ribosomalt RNA – en underenhed i ribosomer